Helton est un nom porté par :

  : un village du district d'Eden, dans le comté anglais de Cumbria ;
 Helton : un joueur de football brésilien (1978-) ;
  : un secteur non constitué en municipalité situé dans le comté de Leslie, dans le Kentucky, aux États-Unis ;
  : un secteur non constitué en municipalité situé dans le comté de Marion, dans le Missouri, aux États-Unis.